Уруачи има више значења:

 Општина Уруачи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Уруачи (Уруачи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику